

Персоналії 
 Міріам — пророчиця, сестра Мойсея та Аарона.
 Арамейський варіант імені Діви Марії.
 Міріам Макеба — південноафриканська співачка.
 Міріам Марі — французька співачка.
 Міріам Фарес — ліванська співачка.
 Міріам Ореманс — нідерландська тенісистка.

Різне 
 Міріам — папуаська мова, поширена на островах Торресової протоки.
 (102) Міріам — астероїд.
 Міріам — острови архіпелагу Земля Франца-Йосифа.